Târnova kan verwijzen naar de volgende Roemeense gemeenten:
 Târnova (Arad)
 Târnova (Caraș-Severin)